T.J.Sørensen kan som auktorsförkortning betyda:

 Thorwald Julius Sørensen
 Thorwald Thorvald Julius Sørensen

Robotskapade auktorsförkortningar